Wolf Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wolf Creek Township (Arkansas)
 Wolf Creek Township (Iowa)
 Wolf Creek Township (Pennsylvania)
 Wolf Creek Township (South Dakota)